Basowka () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:

 Basowka – wieś w obwodzie jarosławskim
 Basowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Basowka – wieś w obwodzie woroneskim

Zobacz też 
 Basiwka, Basiówka – wsie na Ukrainie

Strony ujednoznaczniające